Осмийтрилютеций — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
осмия и лютеция
с формулой LuOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтрилютеций образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7331 нм, b = 0,8798 нм, c = 0,6093 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания